Aulone – città dell'antica Grecia ubicata in Attica
 Aulone – città dell'antica Grecia ubicata in Messenia